Seewaldbach ist ein Gewässername:

 Seewaldbach (Ablach), linker Zufluss der Ablach bei den Hardhöfen, Gemeinde Sauldorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Seewaldbach (Nägelesbach), linker Zufluss des Nägelesbachs bei Neuhorlachen, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Seetalbach